Пётр Базанов: Базанов, Пётр Васильевич (1923—2003) — Герой Советского Союза.
 Базанов, Пётр Николаевич (род. 1969) — доктор исторических наук.